

Mjesta

Ujedinjeno Kraljevstvo

Rochester, Kent 
Katedrala u Rochesteru, katedralna crkva Krista i Blažene Djevice Marije
City of Rochester-upon-Medway (1982–1998), područje okružnog vijeća
History of Rochester, Kent, povijest Rochestera
HM Prison Rochester, institucija za mlade prestupnike u Rochesteru
Rochester Castle, srednjovjekovni dvorac u Rochesteru
Rochester, Northumberland, malo selo i građanska župa na sjeveru Northumberlanda u Engleskoj

Australia 

 Rochester, Victoria, gradić u ruralnom dijelu države Viktorija

Canada 

 Rochester, Alberta, zaselak u Sjevernoj Alberti

United States 

 Rochester, Illinois, grad u američkoj saveznoj državi Ilinois
 Rochester, Indiana, grad i sjedište okruga Fulton u saveznoj državi Indiana
 Rochester, Iowa, nekorporirano mjesto u općini Rochester, okrug Cedar u saveznoj državi Iowa
 Rochester, Kentucky, gradić u okrugu Butler u saveznoj državi Kentucky
 Rochester, Massachusetts, grad u okrugu Plymouth u saveznoj državi Massachusetts
 Rochester, Michigan, grad u okrugu Oakland u saveznoj državi Michigan
 Rochester, Minnesota, drugi najveći grad po broju stanovnika s imenom Rochester u SAD
 Rochester, Missouri, nekorporirana zajednica u okrugu Andrew u saveznoj državi Missouri
 Rochester, Nevada, bio je rudnik srebra u okrugu Pershing u saveznoj državi Nevada
 Rochester, New Hampshire, grad u okrugu Strafford u saveznoj državi New Hampshire
 Rochester, New York, najveći grad po broju stanovnika s imenom Rochester u SAD
 Rochester, Ulster County, New York, grad u okrugu Ulster u saveznoj državi New York
 Rochester, Ohio, selo u okrugu Lorain u saveznoj državi Ohio
 Rochester, Noble County, Ohio, nekorporirana zajednica u okrugu Noble u saveznoj državi Ohio
 Rochester, Pennsylvania, pćina u okrugu Beaver u saveznoj državi Pennsylvania
 Rochester, Texas, grad na sjeverozapadu okruga Haskell u saveznoj državi Teksas
 Rochester, Vermont, grad u okrugu Windsor u saveznoj državi Vermont
 Rochester, Washington, popisom određeno mjesto u okrugu Thurston u saveznoj državi Washington
 Rochester, Wisconsin, selo u okrugu Racine u saveznoj državi Wisconsin

Crkvena područja 

 Diocese of Rochester, u okviru Engleske crkve Canterbury, Ujedinjeno Kraljevstvo
 Roman Catholic Diocese of Rochester, biskupija Katoličke crkve u regiji Greater Rochester u saveznoj državi New York
 Episcopal Diocese of Rochester, dijeceza Episkopalne crkve u SAD s jurisdikcijom nad osam okruga zapadno-središnjeg dijela savezne države New York
 Roman Catholic Diocese of Winona-Rochester, rimokatolička biskupija koja služi narodu južnog dijela savezne države Minnesota

Događaji

 2014 Rochester and Strood by-election, dopunski izbori za britansku parlamentarnu izbornu jedinicu Rochester i Strood u grofoviji Kent u Engleskoj

Poznate osobe 

 Rochester (prezime), rasprostranjeno
 John Wilmot, 2nd Earl of Rochester, (1647. – 1680.) )engleski pjesnik i dvorjanin kralja Karla II.
 Eddie "Rochester" Anderson (1904–1977), glumac je ponekad poznat i kao "Rochester", prema njegovom liku "Rochester Van Jones" u  The Jack Benny Program 
 Baron Rochester, Baron iz Rochestera u grofoviji Kent, je plemićki naslov u Ujedinjenom Kraljevstvu
 Earl of Rochester, engleska plemićka titula

Izmišljeni likovi 

 Edward Fairfax Rochester, muški protagonist u romanu Charlotte Brontë Jane Eyre

Sport

Rochester Americans, ili Amerks, profesionalna hokejaška momčad u Američkoj hokejaškoj ligi
Rochester Braves, profesionalni (američki) tim iz 1936. godine poznat i kao Syracuse Braves
Rochester Express, profesionalni softball tim od 1978. – 1982., izvorno nazvan Rochester Zeniths
Rochester Flash, američka nogometna liga (1981-1983, 1984) i momčad United Soccer League
Rochester Honkers, bejzbol momčad lige Northwoods
Rochester Jeffersons, originalni tim Nacionalne Ragbi Lige
Rochester Knighthawks, momčad Nacionalne Lacrosse Lige
Rochester Lancers, momčad američke nogometne lige (1967. – 1969.) i sjevernoameričke nogometne lige (1970. – 1980.)
Rochester Lancers (2015), poluprofesionalna nogometna momčad koja se trenutno natječe u Nacionalnoj Premier Soccer League
Rochester Lancers (MASL), malonogometna dvoranska momčad koja se trenutno natječe u Major Arena Soccer League
Rochester Lady Lancers, ženski nogometna tim koji se od 2017. godine natječe u Ujedinjenoj ženskoj nogometnoj ligi
Rochester Raiders, profesionalna malonogometna momčad sa sjedištem u Rochesteru, savezna država New York  
Rochester Red Wings, bejzbol momčad Međunarodne lige sa sjedištem u Rochesteru, savezna država New York
Rochester Rhinos, američka profesionalna nogometna momčad sa sjedištem u Rochesteru, savezna država New York
Rochester Royals, tim Nacionalnog košarkaškog saveza koji je danas poznat kao Sacramento Kings
Rochester Tigers, profesionalni ragbi tim iz 1936. godine poznat i kao Brooklyn Tigers 
Rochester United F.C., engleski nogometni klub smješten u Stroodu u grofoviji Kent
Rochester Zeniths (basketball), košarkaška momčad Kontinentalnog košarkaškog saveza (1977-1982)

Transport

Brodovi
 HMS Rochester, ime četiri broda Kraljevske mornarice u Velikoj Britaniji
 USS Rochester, ime tri broda u američkoj mornarici

Aerodromi

U SAD-u:

 Greater Rochester International Airport, u saveznoj državi New York
 Rochester International Airport, u Minnesoti

U Ujedinjenom Kraljevstvu:

 Rochester Airport (Kent), aerodrom općeg zrakoplovstva smješten 2,8 km južno od Rochestera u grofoviji Kent u Velikoj Britaniji

Poduzeća 

 Rochester Products Division, nekadašnje ime proizvođača dijelova sustava goriva General Motorsa (posebno rasplinjača) u Rochesteru, savezna država New York

Obrazovne ustanove

 King's School, Rochester osnovana 604. godine u Rochesteru u Kentu u Velikoj Britaniji
 Rochester City School District, državni školski kampus koji opslužuje otprilike 26 000 učenika u gradu Rochesteru u saveznoj državi New York
 Rochester College, sada Rochester Sveučilište, privatno kršćansko sveučilište u Rochesteru u saveznoj državi Michigan
 Rochester Community Schools (razdvojba) (razdvojbena stranica)
 Rochester Grammar School, bivša ženska gimnazija u Rochesteru u grofoviji Kent u Velikoj Britaniji
 Rochester High School (razdvojba) (razdvojbena stranica)
 Rochester Institute of Technology, Metropolitanska Oblast Rochester u saveznoj državi New York, USA
 Rochester Maths, Matematička škola Sir Josepha Williamsona, osnovana 1701. u Kentu u Velikoj Britaniji
 University Center Rochester, visokoobrazovna ustanova u Rochesteru u saveznoj državi Minnesota
 University of Minnesota Rochester, javno sveučilište u Rochesteru u saveznoj državi Minnesota
 University of Rochester, privatno istraživačko sveučilište u Rochesteru u saveznoj državi New York

Ostalo 

 East Rochester (disambiguation), (razdvojba)
 Greater Rochester (disambiguation), (razdvojba)
 Rochester Hills, Michigan, grad u okrugu Oakland u američkoj saveznoj državi Michigan
 Rochester Township (disambiguation), (razdvojba)